Come A Come es el álbum de estudio debut de Chakra. Los sencillos de este álbum fueron Come A Come, Sign of Love y Hey You. El álbum vendió aproximadamente 150 000 que les llevó a ganar numerosos premios de rookie en Corea del Sur.

Lista de canciones 
 «The New voxby»
 «Han» (한)
 «Sarangjinghu» (사랑징후)
 «Why» (feat. Danny Ohm)
 «Makea Love»
 «Fantasy» (feat. X-Large)
 «Champion»
 «Gyeolsim» (결심)
 «Hey U» (feat. Danny Ohm)
 «Ibyeoljinghu» (이별징후)
 «Giwon» (Duet By Ryeo Won And Danny Ohm) (기원)

Álbumes de Chakra
Álbumes de 2000